Panamerikanska mästerskapet i landhockey för herrar 2013 var den fjärde upplagen av Panamerikanska mästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Kanada.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
Officiell hemsida

2013
2013 i Kanada
Sportåret 2013
Internationella sportevenemang i Kanada
Landhockey i Kanada
Sportevenemang i Kanada